Пах, Пахвина — частина нижнього краю живота, що прилягає до стегна

Населені пункти та їхні частини
 Пах — село в гміні Красносельц Маковського повіту Мазовецького воєводства

Примітки